Fågelvintjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fågelvintjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Fågelvintjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (10,3 ha)
Fågelvintjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn